Stuurprogramma, een abstractielaag in informatica
 Digital academic repository (DRIVER), een Europees digitaal academisch archief
 Driver (golf), een soort golfclub
 Driver (computerspelserie), een serie van computerspellen
 Driver (computerspel), het eerste spel in deze serie
 The Driver, Amerikaanse film uit 1978